Fuente del Moro: Es una montaña de Cantabria.
Fuente del Moro: Es una fuente de la Piazza Navona, en Roma.